Ion Neagu este o combinație de prenume și nume de familie din onomastica românească. Se poate referi la

 Ion Neagu (deputat moldovean), unul din cei 278 de semnatari ai Declarației de Independență a Republicii Moldova de la 27 august 1991
 Ion Neagu (avocat), avocat, profesor de drept și fost deputat român în Legislatura 2000-2004 ales în București pe listele partidului Partidului Social Democrat.
 Ion Neagu (senator), politician român, senator român în perioada 1990-1992

Nume proprii